Halla församling kan syfta på:

Halla församling, Visby stift
Halla församling, Strängnäs stift